Э́йрик Ве́рос Ла́рсен (, 26 марта 1976, Флеккефьорд) — норвежский гребец-байдарочник, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы.

Биография 
Эйрик Верос Ларсен начал заниматься греблей на байдарке в десятилетнем возрасте. Первоначально он занимался в гребной клубе родного Флеккефьорда, где его тренером стал Олаф Сёйланн, который в 1970-х годах дважды становился чемпионом мира. В 1995 году Ларсен переехал в Осло, где тренировался с легендарным гребцом Кнутом Хольманном.

В 2000 году норвежец стал чемпионом Европы в парной байдарке (вместе с Нильсом Олавом Фьельдхеймом). Этот успех позволил  их дуэту получить специальное приглашение на Олимпиаду в Сиднее, где норвежский дуэт стал девятым на километровой дистанции.

В 2001 году на мировом первенстве в Познани Ларсен впервые стал чемпионом мира. Следующие несколько лет норвежец был одним из сильнейших байдарочников мира на дистанции 1000 метров как в личном, как и в парном разряде.

На Олимпиаде в Афинах Ларсен с двухсекундным перевесом выиграл индивидуальные соревнования байдарочников, а час спустя после победы, в паре с Фьельдхеймом завоевал бронзовую награду. В Пекине Ларсен стал вторым на километровой дистанции, а на дистанции в два раза короче остановился в шаге от медали, финишировав четвёртым. 

В 2009 году Эйрик Верос Ларсен решил не выступать в одиночной гребле, а сфокусироваться на парных выступлениях с новым партнёром Якобом Норенбергом. Норвежский дуэт выиграл чемпионат Европы 2009, но по окончании сезона Ларсен принял решение приостановить активную спортивную карьеру.

В конце 2010 года норвежец объявил о возвращении в большой спорт, стал активно выступать в 2011 году. На своей четвёртой Олимпиаде Ларсен не остался без медали, став сильнейшим в одиночной гребле на километровой дистанции.

Ссылки 
 

Гребцы на байдарках и каноэ Норвегии
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2000 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2004 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы Европы по гребле на байдарках и каноэ